Marnay puede referirse a: 

 Marnay, comuna francesa situada en Alto Saona.
 Marnay, comuna francesa situada en Saona y Loira.
 Marnay, comuna francesa situada en Vienne.